Дом Болко́нского — здания, связанные с романом Льва Толстого «Война и мир»: 
 Дом Болконского — утраченное здание в Москве. 
 Дом Болконского — здание в Ярославле.